Freyend ist der Familienname folgender Personen:

 Eckart John von Freyend (* 1942), deutscher Manager und Unternehmer
 Ernst John von Freyend (1909–1980), deutscher Offizier
 Henning John von Freyend (* 1941), deutscher Künstler
 Oskar John von Freyend (1858–1926), deutscher Generalleutnant
 Tobias John von Freyend (* 1993), deutscher Synchronsprecher